Увильды — топоним:

Россия 
 Увильды — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Увильды — посёлок в составе Кыштымского городского округа Челябинской области.
 Увильды — озеро в Челябинской области.